Jüdische Freischule steht für:

 Freischule, Armenschule der jüdischen Dispora
 Jüdische Freischule Berlin, Schule in Berlin

Siehe auch:
 Jüdische Schule